Kablar est un toponyme qui peut désigner :
Kablar, un village de Croatie situé dans la municipalité de Karlovac, comitat de Karlovac ;
le Kablar, une montagne située à l'ouest de la Serbie, le long de la Zapadna Morava.